
Molekulska formula -{C7H8O}- se može odnositi na:

 Anizol
 Benzil alkohol
 Krezoli
 o-Krezol
 m-Krezol
 p-Krezol